Martin Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Martin Building (Georgia), ID-Nr. 82005170
 Martin Building (Kalifornien), ID-Nr. 97000043
 Martin Building (Texas), ID-Nr. 84001655